Jarno [] ist ein männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt

Herkunft und Bedeutung 

Der Name Jarno stellt eine Variante des finnischen Namens Jarmo dar.

Verbreitung 
Der Name Jarno ist in erster Linie in Finnland verbreitet, wo der Name zwar insbesondere in den 1960er bis 1990er Jahren vergeben wurde, jedoch nie sehr häufig war.

Außerdem ist der Name in den Niederlanden geläufig. Dort tauchte er in den 1960er Jahren erstmals vor. Während er in den 1970er und 1980er Jahren selten gewählt wurde, gewann er um die Jahrtausendwende an Beliebtheit. Mitte der 2000er Jahre begann die Beliebtheit jedoch erneut zu sinken, sodass er heute nur noch selten vergeben wird.

In Deutschland wird der Name Jarno eher selten vergeben. Im Jahr 2021 belegte er Rang 428 in den Vornamenscharts. Besonders häufig wurde er im Jahr 2005 gewählt, wo er zum bislang einzigen Mal (Stand 2021) die Top-200 der Vornamenscharts erreichte.

Varianten 
Der Name Jarmo stellt eine Variante zu Jarno dar.

Für weitere Varianten: siehe Jeremias#Varianten

Namensträger

Vorname 
 Jarno Bor (* 1976), niederländischer Skispringer
 Jarno Gmelich (* 1989), niederländischer Straßenradrennfahrer
 Jarno Kultanen (* 1973), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jarno Peters (* 1993), deutscher Fußballtorhüter
 Jarno Pihlava (* 1979), finnischer Schwimmsportler
 Jarno Saarinen (1945–1973), finnischer Motorradrennfahrer.
 Jarno Salomaa, finnischer Musiker.
 Jarno Trulli (* 1974), italienischer Automobilrennfahrer.

Familienname 
 Georg Jarno (1868–1920), ungarischer Komponist und Kapellmeister
 Josef Jarno (1866–1932), österreichischer Schauspieler und Theaterdirektor

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Finnischer Personenname